Фамилија Бесерил има више значења:

 Фамилија Бесерил (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бесерил (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику